Hudemann ist der Familienname folgender Personen: 

 Amalie Hudemann (1785–1861), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Amalie Esperstedt
 Hans-Olaf Hudemann (1915–1984), deutscher Sänger (Bass) und Musikwissenschaftler
 Heinrich Hudemann (~1595–1628/29), deutscher Pastor und Dichter
 Heinrich Theodor Hudemann (1817–1877), deutscher Fotograf 
Johann Hudemann (1606–1678), deutsche Pastor und Generalsuperintendent
 Ludwig Friedrich Hudemann (1703–1770), deutscher Dichter
 Rainer Hudemann (* 1948), deutscher Historiker